Ramanouski ist der Familienname der folgenden Personen:

 Maksim Ramanouski (* 1993), weißrussischer Biathlet
 Uladsimir Ramanouski (1957–2013), sowjetischer Kanute